Населені пункти в Чехії:

 Гвоздец (Чеське Будейовіце)
 Гвоздец (Брно-околиця)
 Гвоздец (Бероун)